Gulskäret är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet eller Ålands hav och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 43 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors. Gulskäret ligger  meter över havet.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 230 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö